Afrikansk glasögonfågel (Zosterops senegalensis) är en vida spridd fågel i familjen glasögonfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Afrikansk glasögonfågel delas numera in i sju underarter med följande utbredning, av Clements m.fl. fördelade på tre grupper:
 senegalensis-gruppen
 Zosterops senegalensis senegalensis – Senegal till Uganda, norra Kongo-Brazzaville, norra Eritrea och nordvästra Etiopien
 Zosterops senegalensis demeryi – Sierra Leone till Liberia och Elfenbenskusten
 quanzae-gruppen
 Zosterops senegalensis kasaicus – Kasai i centrala Demokratiska republiken Kongo till nordöstra Angola
 Zosterops senegalensis heinrichi – Cuanza Norte och Cuanza Sul i nordvästra Angola
 Zosterops senegalensis quanzae – Malanja till centrala höglandet i Angola
 jacksoni/gerhardi-gruppen
 Zosterops senegalensis gerhardi – sydligaste Sydsudan och nordöstra Uganda
 Zosterops senegalensis jacksoni – högländer i Kenya och norra Tanzania (Loliondo)

Tidigare inkluderades skogsglasögonfågel (Z. stenocricotus), zambeziglasögonfågel (Z. anderssoni) och grön glasögonfågel (Z. stuhlmanni) i afrikansk glasögonfågel. Dessa urskiljs numera vanligen som egna arter efter genetiska studier som visar att de inte är varandras närmaste släktingar.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig, men inkluderar än så länge skogsglasögonfågeln, anderssonglasögonfågeln och grön glasögonfågel i bedömningen.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Glasögonfåglar
Fåglar i etiopiska regionen